JSF steht für:
 Jakarta Server Faces (JSF; früher JavaServer Faces), ein Framework-Standard bei Webanwendungen.
 Jabber Software Foundation, der frühere Name der XMPP Standards Foundation.
 Joint Strike Fighter ist eine Bezeichnung für Flugzeuge im Rahmen des  amerikanischen Kampfflugzeug-Entwicklungsprogramms Joint Advanced Strike Technology, für welches die Boeing X-32 und die Lockheed Martin X-35 als Testmuster gebaut wurden. Es führte schließlich zur Serienproduktion der F-35 Lightning II.
 davon abgeleitet u. a. die "JSF C++ CODING STANDARDS" der Lockhead Martin Corporation, wie etwa vom AutoSar-Standard referenziert

JSF